Силикат бария — неорганическое вещество, соль щелочноземельного металла бария и метакремниевой кислоты с формулой BaSiO. Бесцветные кристаллы. Образует кристаллогидрат.

Получение 
 Обменная реакция между растворимыми солями бария и силикатами щелочных металлов:

 Сплавление оксидов:

 В природе встречается очень редкий минерал бенитоит — силикат бария и титана.

Физические свойства 

Силикат бария образует бесцветные кристаллы, нерастворимые в воде.

Известен кристаллогидрат BaSiO•6HO с плотностью 2,58 г/см³.

Химические свойства 

 Разрушается сильными кислотами:

Применение 

 Входит в состав некоторых стёкол.

Литература 
 

Соли бария
Б
Соединения бария по алфавиту